Heimdal har flere betydninger:

 Hejmdal – en nordisk gud
 Boldklubben Heimdal – en københavnsk fodboldklub
 Heimdal (avis)
 Heimdal (skib fra 1873)
 Heimdalsgade i København
 Heimdal (bydel) – byområde i Trondheim, Norge
 HEIMDAL - en international makroøkonomisk model, som er udviklet i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).